El término Carol Sutton puede referirse a:

Carol Sutton, periodista estadounidense (1933);
Carol Sutton, artista estadounidense (1945);
Carol Sutton, actriz estadounidense.